Турнир «Internationaux de France 2018» — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018—2019. Соревнования прошли в городе Франции Гренобле с 23 по 25 ноября 2018 года. Организатор турнира — Французская федерация ледовых видов спорта при поддержке ИСУ. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Несостоявшиеся участники 
 Вскоре после распределения по этапам спортсменов от китайской спортивной пары Юй Сяоюй и Чжан Хао последовало заявление, что они пропускают первую часть сезона из-за болезни партнёрши. Их заменят немецкие парники Минерва-Фабинне Газе и Нолан Зегерт.
 В конце июля появилась информация, что канадская спортивная пара Джулианна Сеген и Чарли Билодо не примет участия в турнире. Причина, в распаде пары. Их заменят также канадцы Камиль Рюэ и Эндрю Вулф.
 В начале августа из-за распады пары отказались от участия хозяева Лола Эсбрат и Андрей Новосёлов.
 15 ноября из списка заявленных на участие в турнире исчезли: француз Шафик Бессегье, и американская спортивная пара Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Ноябрь 2018 года
Спорт во Франции в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Гренобле